Валенти́на Фёдоровна Березу́цкая () — советская и российская актриса театра и кино, «королева эпизода». Заслуженная артистка России (1992). Лауреат премии «Ника» (2004).

Биография 
Родилась 28 июля 1931 года в селе Спасское Медвенского района Курской области. Её мать Пелагея Тарасовна была домашней хозяйкой. Отец Фёдор Лаврентьевич окончил Одесское артиллерийское училище и стал военным. В 1933 году его направили на службу на Дальний Восток в село Галёнки, куда он отбыл вместе с семьёй. В 1941 году, в начале войны, мать и девятилетняя девочка были эвакуированы в Сибирь и жили там до 1944 года. Затем отец забрал их к себе на место службы в Ворошилов-Уссурийский, но уже в 1946 году получил назначение в Корею, и семья отправилась вместе с ним.

В 1955 году окончила актёрский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой). Актёрский темперамент больше проявился в комедийной роли служанки Химки в пьесе Михаила Старицкого «За двумя зайцами», показанной на экзамене. Была распределена в штат киностудии «Мосфильм» и театра-студии киноактёра, где проработала около сорока лет. На сцене этого театра сыграла в спектаклях «День приезда — день отъезда», «Ссуда на брак» и других. Также работала на дубляже и озвучивании. Тогда же начала свой путь в кино, играя, как правило, городских и деревенских девушек. Дебютировала в кино в эпизодической роли в фильме 1955 года «Вольница».

Среди наиболее заметных ролей: Настя («Тугой узел»), Олюха («В степной тиши»), Марья («Половодье»), Шура («Непридуманная история»), Прасковья («На завтрашней улице»), Матрёна («Бабье царство»), Фенечка («Директор»), Сафарова («Весенняя путёвка»), М. И. Ульянова («Поезд в завтрашний день»), Сузгиниха («И снова Анискин»), Арина («Отец и сын»).

Премию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Старухи» получила в 72 года.

Мужем был Владимир Агеев, в браке с которым она прожила 33 года. Он был директором Ялтинской киностудии, в 1970-е годы работал директором творческого объединения «Товарищ» на «Мосфильме», был секретарём партийной организации «Мосфильма», был директором студии «Горького», снимался как актёр (скончался в 1990 году). Дочь Полина Агеева окончила экономический факультет ВГИКа, работала бухгалтером в объединении «Товарищ» на «Мосфильме».

Скончалась 31 января 2019 года на 88-м году жизни в Москве от острой сердечной недостаточности. Была похоронена 2 февраля в одной могиле с матерью и дочерью на Хованском кладбище (центральная территория, участок № 2).

Признание и награды 
 1992 — Заслуженная артистка России.
 2004 — Лауреат премии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль» — за фильм «Старухи».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Валентина Березуцкая в Авторском проекте Алексея Тремасова

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Хованском кладбище